

Patronyme 
 
 Peter Föhn, homme politique suisse

Autres 
 Föhn
 Effet de föhn